Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1996 in Frankrijk en Luxemburg. Er werd gespeeld vanaf 23 tot en met 30 juli 1996. Het toernooi werd voor de eerste keer gewonnen door gastland Frankrijk. Hoewel Luxemburg ook gastland was, was het niet verzekerd van kwalificatie. Na de eerste kwalificatieronde waren de Luxemburgers al uitgespeeld.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1997 in Maleisië. De nummers één, twee en drie van de twee groepen kwalificeerden zich voor dit toernooi. Uiteindelijk kwalificeerden Frankrijk, Spanje, Engeland, België, Hongarije en Ierland zich.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1996
Voetbal in Frankrijk
Voetbal